I love you, I do - single van The Cats van hun album Take me with you uit 1970
 I love you (Sofie) -  single van de Belgische zangeres Sofie van 1982
 I love you (Ilse DeLange) - single van Ilse DeLange uit 2007 van haar album The Great Escape
 ILOVEYOU - computervirus uit het jaar 2000
 I Love You (Axwell Λ Ingrosso) - single
 I Love You (Desireless) - album uit 1994